«Севильский цирюльник» — пьеса (1773) Пьера Бомарше. А также несколько её адаптаций:

Оперы
 Севильский цирюльник — опера (1782) Джованни Паизиелло.
 Севильский цирюльник — опера (1816) Джоаккино Россини.

Фильмы и мультфильмы
 Севильский цирюльник — французский фильм 1904 года.
 Севильский цирюльник — американский мультфильм 1944 года.
  — итальянский фильм 1947 года.
  — французский фильм 1948 года.
  — испанский фильм 1954 года.
 Севильский цирюльник — российский мультфильм 1993 года (реж. Наталия Дабижа).

См. также 
 Сибирский цирюльник — российский фильм 1998 года.
 Севильский кролик — американский мультфильм 1950 года.

Примечания